Cruzeiro kan være flere ting. Her i blandt:

 Cruzeiro Esporte Clube – En brasiliank fodboldklub fra storbyen Belo Horizonte i delstaten Minas Gerais.
 Brasiliansk Cruzeiro – en tidligere møntfod i Brasilien.